Парк имени Пушкина — парк в Лысьве
 Парк Пушкина — парк в Нижнем Новгороде.
 Парк имени Пушкина — парк в Киеве.
 Парк им. А. С. Пушкина — парк в Актобе (Казахстан).
 Парк Пушкина — парк в Кишинёве.